Fortezza ist

 ein Ort in Südtirol, siehe Franzensfeste
 das italienische Wort für Festung
 eine venezianische Festung in der kretischen Stadt Rethymno
 Fortezza Otočac (heute in Lika/Kroatien gelegener Ort mit Ruine der Fortezza) war eine Festung im System der k.k. Militärgrenze
 ein tragbares PC-kompatibles Verschlüsselungsinstrument (Fortezza)